VNC, sigle composé des trois lettres V, N et C, peut faire référence à :
 Virtual Network Computing, un logiciel d'affichage graphique distant ;
 Valeur nette comptable ;
 Aéroport municipal de Venice, (Venice Municipal Airport, Venice en Floride, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Ventilation naturelle contrôlée, un moyen de renouvellement de l'air intérieur, différent de la VMC (Ventilation mécanique contrôlée) ;

Code
Sigle de 3 caractères
